Гран-при Канады 1972 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1972 года. Автогонки прошли 24 сентября 1972 года на трассе Моспорт-Парк.

Рейне Виселль заменил Дэйва Уокера в «Лотусе», а на его место в BRM был взят местный гонщик Билл Брэк. Другой местный гонщик Скип Барбер стартовал на частном шасси «March». Команда «Текно» вновь сократила количество своих автомобилей до одного. Старт гонки был отложен по причине тумана. На старте обладатель поула Питер Ревсон уступил Ронни Петерсону, захватившему лидерство, и Джеки Стюарту. Петерсон лидировал до четвёртого круга, после чего совершил ошибку в повороте и пропустил вперёд Джеки Стюарта.

На 54 круге швед при обгоне на круг Грэма Хилла столкнулся с англичанином и повредил рулевое управление своего автомобиля «March». Машина остановилась недалеко от въезда на пит-лейн, Петерсон выбрался из автомобиля и вручную дотолкал его до боксов, откуда после ремонта вернулся в гонку, но позже был дисквалифицирован. Также за постороннюю помощь на трассе после разворота был дисквалифицирован Ники Лауда. Эмерсон Фиттипальди сломал носовой обтекатель «Лотуса» во время борьбы за второе место с Питером Ревсоном и откатился далеко назад. Джеки Стюарт лидировал на протяжении большей части дистанции и одержал победу.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-3 Ронни Петерсон

4-80 Джеки Стюарт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1972 году